Niemcy:
 Bechstedt – gmina w kraju związkowym Turyngia, w powiecie Saalfeld-Rudolstadt

Osoby:
 Hanna Bechstedt – niemiecka aktorka
 Horst Bechstedt – niemiecki piłkarz nożny

Zobacz też:
 Bechstedtstraß
 Bechstedt-Wagd